Dos escultors de Sant Feliu de Guíxols porten aquest nom:
 Domènec Rovira: aproximadament, 1579-1670
 Domènec Rovira el Jove o Domènec Rovira II: nebot de l'anterior, mort el 1689